Renas ist ein männlicher Vorname. Der Name stammt aus dem Kurdischen und bedeutet „der Wegweiser, der Wissende“ oder „der, der den Weg kennt“. Weitere mögliche Interpretationen des Namens sind "der Führer" bzw. "der Herrscher", da dieser den Weg vorgibt. Dabei heißt "Re" auf Kurdisch Weg und "nas" kennen/wissen.

Verbreitung 
Der Name Renas ist in den Ländern Syrien, Irak und Iran sehr bekannt. Der Name ist auch in der Türkei sehr populär.

Namenstag 
Dem Namen Renas ist der 21. August zugeordnet.

Männlicher Vorname
Kurdischer Personenname